Округ Кук () — название четырёх округов в США и одного в Австралии:
США
 Кук — округ штата Джорджия.
 Кук — округ штата Иллинойс.
 Кук — округ штата Миннесота.
 Кук — округ штата Техас.

Австралия
  — округ штата Новый Южный Уэльс.